{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Achttiende etappe
| datum  = 18 juli
| jaar   = 2013
| van    = Gap
| naar   = Alpe d'Huez
| lengte = 172.5
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 18.png
| onderschrift = 
| e1     =  Christophe Riblon
| e1t    = 4h51'32"
| e2     =  Tejay van Garderen
| e2t    = + 59"
| e3     =  Moreno Moser
| e3t    = + 1'27"
| e1n    = Wout Poels
| e1np   = 22
| e1nt   = + 6'10"
| e1b    = Bart De Clercq
| e1bp   = 20
| e1bt   = + 5'56"
| k1     =  Chris Froome
| k1t    = 71u02'19"
| k2     =  Alberto Contador
| k2t    = + 5'11"
| k3     =  Nairo Quintana
| k3t    = + 5'32"
| k1n    = Bauke Mollema
| k1np   = 6
| k1nt   = + 8'58"
| k1b    = Maxime Monfort
| k1bp   = 14
| k1bt   = + 19'56"
| s      =  Christophe Riblon
}}

De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op donderdag 18 juli 2013 over een afstand van 172,5 kilometer van Gap naar Alpe d'Huez.

Parcours 
Het was een bergrit met in totaal zes beklimmingen. Er werd begonnen met de Col de Manse, een beklimming van de tweede categorie. Vervolgens ging het peloton verder met een beklimming van de derde categorie. Na de Rampe du Motty stond het peloton opnieuw een beklimming van de tweede categorie te wachten, de Col d'Ornon. Na deze beklimming was er een tussensprint in Le Bourg-d'Oisans. Vervolgens beklom het peloton de Alpe d'Huez en gelijk daarna de Col de Sarenne, beklimmingen van respectievelijk de buiten en tweede categorie. Na de afdaling van de Sarenne beklom het peloton voor de tweede maal in een etappe de Alpe d'Huez.

Verloop 
De etappe begon onrustig, met veel aanvallen, wat uiteindelijk een kopgroep van 9 renners opleverde: Lars Boom, Jens Voigt, Tejay van Garderen, Moreno Moser, Tom Danielson, Sylvain Chavanel, Christophe Riblon, Arnold Jeannesson en Andrey Amador. De ploeggenoten van Chris Froome bij Sky ProCycling leidden de achtervolging in het peloton. Van de kopgroep wisten uiteindelijk alleen Van Garderen, Moser en Riblon uit de greep van de achtervolgers te blijven. Van Garderen lag lange tijd alleen aan de leiding. Op drie kilometer voor de finish haalde Riblon hem echter in en deze had nog voldoende energie over om direct bij hem weg te rijden en de eerste Franse etappeoverwinning in deze Ronde op te eisen. Chris Froome behield de gele trui, maar toonde op de slotklim naar Alpe d'Huez toch enige zwakte. Nairo Quintana en Joaquim Rodríguez slaagden erin bij hem weg te rijden, waarna Froome de hulp van ploeggenoot Richie Porte had om de schade beperkt te houden. Froome's naaste belager Alberto Contador plaatste een aanval in de gevaarlijke afdaling van de Col de Sarenne, maar verloor op de slotklim toch nog weer tijd op Froome. De goed geklasseerde Nederlandse renners Bauke Mollema en Laurens ten Dam hadden een slechte dag en verloren veel tijd. Mollema zakte naar de 6e plaats en Ten Dam naar de 10e.

Op 15 km van de finish kreeg Froome een kleine inzinking wegens suikertekort. Op zijn verzoek ging Porte wat voeding ophalen bij de ploegwagen. Dat kwam beiden op een boete van 20" te staan, omdat bevoorrading binnen de laatste 20 kilometer volgens het reglement verboden is.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  William Bonnet (FDJ.fr); opgave
  Aleksej Loetsenko (Astana); opgave

Externe links
 De route van de 18e etappe op www.letour.fr

18
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes
Sport in Isère